Die Liste der Großstädte im Iran bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des vorderasiatischen Staates Iran.

Die mit Abstand größte Metropolregion in Iran ist Teheran mit einer Einwohnerzahl von 13.413.348 (Stand 25. Oktober 2006). Damit leben etwa 20 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in persisch, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen vom 22. September 1986, 11. September 1991, 25. Oktober 1996, 25. Oktober 2006 und 24. September 2016. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: Citypopulation

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Verwaltungsgliederung des Iran

Weblinks 

 Statistical Centre of Iran
 Einwohnerzahlen der Städte im Iran. City Population
 Einwohnerzahlen der Städte im Iran. Population Statistics

Einzelnachweise 

!
Iran